Михаи́л Миха́йлович Реше́тников:
 Решетников, Михаил Михайлович (1903—1990) — советский писатель, журналист.
 Решетников, Михаил Михайлович (род. 1950) — российский врач, психолог и психоаналитик.